Mailand () bezeichnet:
 die Stadt Mailand in Italien
 die Metropolitanstadt um die gleichnamige Stadt, siehe Metropolitanstadt Mailand
 ein Herzogtum, das zwischen 1395 und 1797 bestand, siehe Herzogtum Mailand
 eine Metropolitan-Diözese der römisch-katholischen Kirche in Italien, siehe Erzbistum Mailand
 einen Wohnplatz der Ortschaft Reichenhofen der Stadt Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg

Namen:
 Ambrosius von Mailand (339–397), Heiliger, römischer Politiker, Bischof von Mailand, Kirchenvater, Kirchenlehrer, Bruder des Satyrus und der Marcellina von Mailand 
 Marcellina von Mailand (um 327–398), Heilige, Schwester des Satyrus und des Ambrosius von Mailand
 Satyrus von Mailand (um 331–378), Heiliger, römischer Präfekt und Märtyrer, Bruder der Marcellina und des Ambrosius von Mailand

Siehe auch:

 Milano
 Flughafen Mailand
 Mailänder
 Meiland
 Mayland